

De Heurne, village de la commune d'Aalten, dans le Gueldre
 De Heurne, hameau de la commune de Berkelland, dans le Gueldre